Dexipo puede referirse a:

Dexipo de Cos - Médico griego del siglo IV a. C.
Publio Herenio Dexipo - Historiador griego del siglo III.
Dexipo - Filósofo griego del siglo IV.
Dexipo - Género de las salticidae o arañas saltadoras.